John Amaechi (1970-), joueur anglais de basket-ball ;
 Judith Amaechi (1970-), femme politique nigériane.

Voir aussi 
 Amaechi Morton (1989-), athlète nigérian